Костянтин Михайлович Романов (; 14 березня 1985, м. Москва, СРСР) — казахський хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Динамо» (Москва). Виступав за «Динамо» (Москва), «Барис» (Астана)«Торпедо» (Усть-Каменогорськ) і «Іртиш» (Павлодар). 

У складі національної збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 2011 (дивізіон I) і 2012.

Досягнення
 Чемпіон Росії (2005)
 Володар Кубка Європейських чемпіонів (2006).

Статистика 
Статистика виступів у російській суперлізі і Континентальній хокейній лізі:

У збірній:

Посилання 
 Профіль на Eliteprospects 
 
 

Уродженці Москви
Казахські хокеїсти
Гравці збірної Казахстану з хокею
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Іртиша»